Die IPP Open 2006 waren ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. November 2006 in Helsinki stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2006 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)

ATP Challenger Series 2006
Tennisturnier in Helsinki